Чарба́х () — 10-я станция Ереванского метрополитена. Представляет собой боковую наземную платформу у единственного пути. Единственная станция, построенная после обретения Арменией независимости.

История 
В 1993 году инициативная группа, в основном состоящая из руководителей предприятий, расположенных в микрорайоне Чарбах, обратилась в органы власти Армении с прошением о строительстве станции метро в этой местности. Проблема была в том, что наземный городской пассажирский транспорт не мог обеспечить подвоз рабочих и служащих из-за малой пропускной способности, перебоев и дорожных заторов. При этом задолго до открытия станции существовала практика подвоза пассажиров до депо поездами, в оное депо следовавшими. Там их ссаживали на служебной платформе. Однако заезд составов в депо случается нечасто, поэтому подобная возможность была редкой удачей. По утрам горожане нередко являлись в депо, чтобы уехать в город на отправляющихся оттуда поездах. Разумеется, такие перевозки нарушали правила эксплуатации метрополитена и не соответствовали технике безопасности.

Решением правительства Республики Армения от 17.12.1993 г. № 613 было начато проектирование и строительство временной станции «Чарбах» на продолжении ветки до депо. Станция была сдана в эксплуатацию в декабре 1996 года. Открылась 26 декабря 1996 года, по ней началось регулярное челночное движение составов (а точнее, электромотрисы, переделанной из вагона типа 81-717) Проект был выполнен институтом «Армгипротранс».

Описание 
Расположена на юге Еревана, в районе Шенгавит. На данный момент является самой новой и единственной, введённой в эксплуатацию после распада СССР станцией Ереванского метрополитена.

Станция является ответвлением от основной линии и была построена между станцией Шенгавит и единственным депо Ереванского метрополитена. Поезда ходят до станции Шенгавит челночным способом, отправляясь с обоих путей поочерёдно. Поезд на «Чарбах» прибывает на станцию «Шенгавит» по встречному пути, после чего отправляется обратно с отклонением по стрелке к «Чарбаху». При прибытии вагончика на «Чарбах» над рельсами загорается световое табло с названием станции. Большие интервалы в движении поездов в Ереванском метро допускают такую эксплуатацию.

Этимология 
Станция была названа по расположенному поблизости одноимённому району, который, в свою очередь, был построен на месте села с этим же названием. Слово «Чарбах» происходит из персидского языка и означает «четыре сада». Дело в том, что в этом селе находился состоящий из четырёх частей обширный сад, в плане напоминающий прямоугольник. Название «Чарбах» весьма распространено в странах Персидского залива и Афганистане.

Существует и неофициальная версия, согласно которой в селе некогда жили два очень богатых человека, имевших свои виноградники. Местные бедняки, работавшие на них, получали очень мало и из-за этого были вынуждены подрабатывать на винокурне и в кожевенной мастерской. По вечерам, устав от работы и вернувшись домой, они жаловались: «Чаре, чаре мер бахты» — «О, злая наша судьба». Потому-то село и стало называться Чарбах — «злая судьба», где чар — «зло»; бахт — «судьба».

Примечания

Ссылки 
 Материал о станции на сайте «Мир метро»

Станции Ереванского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1996 году
Появились в 1996 году в Армении